Груповата фаза на Шампионската лига започва на 15 септември 2015 и ще завърши на 9 декември 2015. Общо 32 отбора участват в групите на турнира и трябва да определят, кои 16 ще продължат в елиминационната фаза на турнира.

Жребий 
Жребият е изтеглен на 27 август 2015 в Монако. 32-та отбора са изтеглени в 8 групи по 4 отбора, като два отбора от една държава не могат да се паднат в една група. Отборите са разделени в 4 урни по следния принцип:

 Урна 1 се състои от шампиона от предишния сезон и шампионите на 7-те най-силни първенства според клубните коефициенти на УЕФА за 2014 година. Тъй като шампиона от миналия сезон (Барселона) е шампион и на Испания, който е в топ 7 от първенствата, шампиона на държавата, която е на осмо място получава право да играе в групите.

 Урна 2, 3 и 4 се състои от останалите отбори, разделени от клубните коефициенти в класацията на УЕФА за 2015 година.

Мачовете са определени след жребия. Във всеки ден от турнира, четири групи играя мачовете си във вторник, а останалите четири – в сряда. Групите са разделени на две части (A-D и E-H), като всяка една играе в единия ден от седмицата. Добавени са някои ограничения при тегленето на жребия, като отбори от един град, не може да се паднат да играят като домакини в един ден, както и отбори от определени държави (Русия, Беларус, Казахстан и т.н.) да играят като домакини в последния ден на турнира (заради метеорологични причини, както и от правилото за играене на последните мачове в един час).

На 17 юли 2014 година, УЕФА разпорежда, че отборите от Русия и Украйна, нямат право да играят в една група, заради политическите скандали между двете страни.

Отбори 
Изброени са 32-та отбора, които са класирани за групите (според техните клубни коефициенти), групирани в 4 урни. Това са 22-та отбора, които се класират автоматично и 10-те отбора преминали плейофния кръг (5 от шампионския поток и 5 не-шампионския).

НТ Носител на трофея. Носителя на трофея автоматично заема първото място в класацията за поставяне.
ШП Класрал се чрез шампионския поток
НП Класрал се чрез нешампионския поток

Групи 

 Часовете до мачовете на 21 октомври са в Източноевропейско лятно часово време, а останалите мачове са в Източноевропейско стандартно време.

Група А 

 Бележки
 Бележка 1: Шахтьор Донецк играе домакинските си срещу на Арена Лвов, Лвов вместо на своя собствен стадион Донбас Арена, Донбас поради военното положение в Източна Украйна.

Група B

Група C

Група D

Група E

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Европейска шампионска лига